Vindinge Sogn henviser til flere artikler:
 Vindinge Sogn (Roskilde Kommune) – et sogn i Roskilde Kommune og i Roskilde Domprovsti
 Vindinge Sogn (Nyborg Kommune) – et sogn i Nyborg Kommune og i Nyborg Provsti